Scotland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scotland Township (Illinois)
 Scotland Township (South Dakota)